Кичево може бити:
Кичево, градска четврт у Нишу, Србија
Кичево, град у општини Кичево, Северна Македонија
Кичево, општина у Југозападној области, Северна Македонија

или:
Кичевска каза, административна јединица у Османском царству

Види још
Кишево
Кучево (вишезначна одредница)